Фридьеш Сарвади (, до 1843 года Фридрих Хирш, ; , , ныне Сербия — , ) — венгерский публицист и общественный деятель еврейского происхождения.

Изучал право в Праге, Вене и Пеште, с 1847 г. практиковал в Братиславе как адвокат. С началом революционных событий 1848 года примкнул к революционному движению, публиковал в зарубежной прессе (прежде всего, парижской) статьи, отражающие точку зрения революционеров, исполнял дипломатические поручения венгерского правительства. В сентябре 1848 года был направлен в Париж в составе дипломатической миссии Ласло Телеки. В связи с подавлением революции остался в Париже, был одним из лидеров венгерской эмиграции, продолжал выступать с публицистическими статьями, а также как музыкальный критик (в частности, стал постоянным автором лейпцигской газеты «Сигналы для музыкального мира»). В 1851 году опубликовал сборник переводов поэзии Шандора Петёфи на немецкий язык (совместно с Морицем Гартманом). Напечатал также книгу «Париж. Политические и неполитические очерки и картины» (; 1852). В 1855 году женился на пианистке Вильгельмине Клаус.

Фридьешу Сарвади посвящены знаменитые «Цыганские напевы» Пабло Сарасате.

Публицисты Венгрии
Переводчики поэзии на немецкий язык
Музыкальные критики Венгрии